Bill Fiske, nato William Geoffrey Fiske, barone
Billy Fiske, nato William Meade Lindsley Fiske III, bobbista statunitense
William Fisk Harrah, 
William John Fiske (1954-2008), co-creatore del Quarry Hill Creative Center
William Fiske (calciatore), portiere di calcio inglese